Фёдор Игнатьев:
* Игнатьев, Фёдор — ярославский иконописец XVII века.
 Игнатьев, Фёдор Дмитриевич (Booker; род. 1995) — российский рэпер.
 Игнатьев, Фёдор Савельевич (1888—1962) — революционный деятель.